Политехни́ческая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Политехническая улица — улица в Благовещенске.
 Политехническая улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Политехническая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Политехническая улица — улица в Саратове.
 Политехническая улица — улица в Томске (Апрель).

Украина 
 Политехническая улица — улица в Днепре.

Казахстан 
 Политехническая улица — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Политехнический переулок (Киев)